Натуральне число 1138
 1138 рік до нашої ери
 1138 рік нашої ери